Lattakjauratj är namnet på ett par näraliggande sjöar i Arvidsjaurs kommun i Lappland som ingår i . Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Hjortrontjärnen.

Lattakjauratj (Arvidsjaurs socken, Lappland, 732176-164531), sjö i Arvidsjaurs kommun 
Lattakjauratj (Arvidsjaurs socken, Lappland, 732180-164545), sjö i Arvidsjaurs kommun

Se även
Lattakjaure
Snottertjärnen

Referenser 

Insjöar i Piteälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Arvidsjaurs kommun